Indiana Jones and the Last Crusade kan syfta på:

 Indiana Jones and the Last Crusade: The Action Game – ett datorspel från 1989
 Indiana Jones and the Last Crusade: The Graphic Adventure – ett datorspel från 1989
 Indiana Jones and the Last Crusade (datorspel från 1991) – ett datorspel från 1991